Az apofízis (görögül: αποφυσις, latinul: apophysis, jelentése fogyás) általános jelentése nyúlvány, kitüremkedés. Különböző tudományágakban, különböző jelentéssel bír:
a botanikában rendellenes virágzat, amikor a főtengely tovább nő és nem végződik csúcsvirágban.
a botanikában címer a fenyők tobozán.
a földtanban telérkőzetekből kiinduló nyúlvány, amely melléküregek töltelékeként a szomszéd kőzetbe benyomul. Általában a magmás kőzetek képeznek apofíziseket. 
az anatómiában valamely csont végrésze, nyúlványa.
az építészetben az oszlopok karcsúsodását. Még szűkebb értelemben a negyed kör alakú karima, vaskanyarék, mely összekötő tagozatul szolgál valamely egyenes oldalú, kissé kiszökő lap, tehát a plintus és az oszlop törzse, vagy a fal között, mely a lapon emelkedik. Az apofízis leginkább talpazatokon és oszloplábakon fordul elő.

Források
Netlexikon

Kőzettan
Anatómia
Botanika
Építészet